Fisk (Missouri), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Robert Fisk (1946–2020), Brits journalist
 Schuyler Fisk (1982), Amerikaans actrice